Denna artikel behandlar staden i Baskien. Aia är även det historiska namnet på staden Kutaisi i Georgien, en alternativ stavning av den mesopotamiska gudinnan Aya och av ön Aiaia i grekisk mytologi. 

Aia (spanska: Aya) är en by i kommunen Aia i provinsen Guipúzcoa i Baskien, sydväst om San Sebastián i norra Spanien. I byn bor 444 invånare (1 januari 2007).

Källor

Orter i Baskien